Detta är en lista över sjöar i Östhammars kommun ofta baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Östhammars kommun.

Lista

Östhammars kommun
 Lista